Osmin bezeichnet
 Osmina, auch Osmin, ein russisches Volumenmaß
 Osmin, eine Figur aus der Oper Die Entführung aus dem Serail